«Виктория» — женский футбольный клуб из Белгорода. Участник чемпионата России в зоне «Юг» первого дивизиона.

История 
Клуб основан в 1993 году, но как юридическое лицо был зарегистрирован 5 апреля 1996 года. С 1997 года участвует в чемпионатах России среди команд первого дивизиона. В 1999 году, не доиграв сезон, снялся с соревнований, с 2002 года вновь выступает в первом дивизионе. В 2005 году вышел в высший дивизион, где проиграл все матчи. После вылета сначала не собирался выступать в первом дивизионе, но затем заменил отказавшийся от участия московский «Алектан». 2007 год тоже не принес каких либо достижений и из команды ушла большая часть игроков в другие клубы, в том числе и в именитые московские команды. В следующих трёх сезонах клуб был одним из аутсайдеров зоны «Юг» первого дивизиона. В сезоне 2009 года команда проиграла все матчи в группе, пропустив в среднем по 7,67 мячей за игру, что явилось худшим результатом в истории «Виктории».

Результаты выступлений

Ссылки 
 Главный официальный сайт
 Неофициальный сайт
 турнирные таблицы сезонов чемпионата России на сайте womenfootball.ru 

Женские футбольные клубы России
Футбольные клубы Белгорода